Matos puede referirse a:

Personas 
 Juan de Matos Fragoso (1608-1689), escritor portugués-español;
 Manuel de Matos Monserrate (1761-1811), militar y político venezolano;
 Manuel Antonio Matos (1847-1929), banquero, militar y político venezolano;
 Leopoldo Matos y Massieu (1878-1936), político español;
 Gerardo Matos Rodríguez (1897-1948), músico uruguayo;
 Francisco Matos Paoli (1915-2000), poeta puertorriqueño;
 Huber Matos (1918-2014), revolucionario y político cubano;
 José Matos Mar (1921-2015), antropólogo peruano;
 Eduardo Matos Moctezuma (1940-), arqueólogo mexicano;
 Olgária Matos (1949-), filósofa brasileña;
 Pablo Matos (1956-), político español;
 Luis Matos Azocar (1938-), economista y político venezolano;
 Hugo Aparecido Matos (1965-), futbolista brasileño;
 Francisco Matos (1969-), beisbolista dominicano;
 Andre Matos (1971-), cantante brasileño;
 Eddie Matos (1972-), actor puertorriqueño;
 Pascual Matos (1974-), beisbolista dominicano;
 Ángel Matos (1976-) practicante de taekwondo cubano;
 Mauro Matos (1982-), futbolista argentino;
 Osiris Matos (1984-), beisbolista dominicano;
 Leonardo de Matos Cruz (1986-), futbolista brasileño;
 Brenda Matos (1998-), actriz y modelo peruana.
 Roy Chaderton Matos (1942-), abogado, diplomático, embajador y político venezolano;

Geografía 
 Río Matos, un curso de agua boliviano, en el departamento del Beni.